Чуйко́в () — російське прізвище. ж форма — Чуйкова.

Відомі носії 

 Чуйков Валерій Євгенович (* 1949) — радянський і український живописець.
 Чуйков Василь Іванович (1900-1982) — маршал Радянського Союзу
 Чуйков Євген Васильович (1924-2000) — народний художник України.